Ewa Nowak (ur. 1966) – polska pisarka i publicystka
 Ewa Anna Nowak – polska filozof, wykładowca Wydziału Filozoficznego UAM w Poznaniu
 Ewa Nowak (ur. 1941) –  polska antropolog